Alpe Devero – frazione di Baceno
 Centrale idroelettrica di Devero – centrale nella piana dell'Alpe Devero, nel comune di Baceno
 Fiume Devero – fiume nella valle omonima
 Formaggio Devero – formaggio alpino locale
 Lago di Devero – lago artificiale della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
 Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero – area naturale protetta nella parte più settentrionale della Val d'Ossola, Piemonte 
 Valle Devero –  valle laterale della Val d'Ossola nel nord del Piemonte